Przemko van Glogau, hertog van Glogau (1309-1331)
 Przemko van Ścinawa, hertog van Żagań (1278-1284) en Ścinawa (1284-1289)